Stol kan syfta på:

 Stol – en sittmöbel med en upphöjd sittyta, vanligtvis avsedd för en person
 Polyside-stol –  en stapelbar plaststol
 Kontorsstol – en stol för arbete på kontor
 Domstol – en offentlig institution för rättskipning
 Heliga stolen – påvens säte som biskop av staden Rom
 Korstolar – det romersk-katolska prästerskapets bänkar i dom- och klosterkyrkornas kor
 Predikstol – en upphöjd plats eller talarstol i kyrkor och moskéer
 Professorsstol – en professors bildliga säte, idag professors anställning
 Stolgång – en medicinsk benämning för ändtarm
 Stolpiller – en farmakologisk beredningsform, avsedd att föras in i ändtarmen
 Takstol –  den bärande konstruktionen i ett yttertak
 Talarstol – en möbel avsedd att tala till ett auditorium ifrån

Se även 
 STOL – en flygterm